Plaga může být:

příjmení
 Robert Plaga (* 1978) – český pedagog a politik

ostatní
 Plaga (hudební skupina) – polská metalová kapela